Een verkeersweg:
 N538 (België)
 N538 (Frankrijk)
 N538a (Frankrijk)
 N538 (Nederland), zie Provinciale weg 538

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing